Henri-François Delaborde (generaal) - Frans generaal
 Henri-François Delaborde (historicus) - Frans historicus

Zie ook
 Henri Delaborde (doorverwijspagina)